Паска́ль Фейндуно́ (; ) — гвинейский футболист, полузащитник. С 1999 по 2012 год выступал за национальную сборную Гвинеи и провёл 65 матчей, забив 26 мячей.

Кроме Паскаля, в семье Фейндуно 3 брата и сестра. Все братья — футболисты с 8-летнего возраста. Леонар и Бенжамен выступали в 4-й лиге французского чемпионата. Симон выступал за «Ланс», с 2007 года защищает цвета клуба 3-й лиги чемпионата Франции «Истр».

Биография

Клубная карьера 
Паскаль Фейндуно профессиональную карьеру начинал в клубах родного Конакри — «Ирондель де Гвине» и «КИК», за которые играл в период с 1994 по 1997 год. В 1998 году заключил контракт с «Бордо», где провел 3 сезона, сыграл 28 матчей и забил 8 мячей.

Сезон 2001/02 провёл в клубе «Лорьян». Затем на 2 сезона вернулся в «Бордо», где отыграл за основной состав 66 игр и забил 9 голов. В составе «Бордо» участвовал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Наивысшее достижение — 1/4 финала сезона 2003/04.

В 2004 году подписал контракт с «Сент-Этьеном». Несмотря на интерес со стороны английского «Ливерпуля» и шотландского «Глазго Рейнджерс», Паскаль Фейндуно в июле 2007 года продлил контракт с «Сент-Этьеном» до 2011 года.

24 сентября 2008 года был продан за 7 миллионов евро в катарский клуб «Ас-Садд». Контракт рассчитан на 4 года. В сезоне 2008/09 стал третьим по результативности игроком команды. 11 августа 2009 года был отдан в аренду клубу «Эр-Райян» — бронзовому призёру сезона 2008/09.

Карьера в сборной 
За сборную Гвинеи выступает с 2001 года. Четвертьфиналист Кубка африканских наций 2004, 2006 и 2008 годов.

Достижения 
 Чемпион Франции: 1998/99
 Обладатель Кубка Франции: 2001/02
 Финалист Кубка французской лиги: 2001/02
 Серебряный призёр чемпионата Катара: 2008/09

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Аль-Садд»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Элязыгспор»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Седан»
Игроки ФК «Атлантас»